Філак ():

 син Деїона й Діомеди, чоловік Клімени, батько Іфікла. Епонім фессалійського міста Філаки;
 дельфійський герой, що охороняв оракул від персів.

Література
 Словник античної міфології. — : Наукова думка, 1985. — 236 сторінок.

 

Епоніми
Персонажі давньогрецьких міфів